Holenderskie Tourist Trophy 2012 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 30 czerwca 2012 roku na torze TT Circuit Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
Holenderskie Tourist Trophy
2012 w Holandii